Генна́дий Кра́сников:
 Красников, Геннадий Николаевич (род. 1951) — русский поэт, переводчик, эссеист.
 Красников, Геннадий Яковлевич (род. 1958) — российский учёный в области информатики, академик РАН (2008), президент РАН (с 2022).